Сере́нити (, наст. имя Со́ня Эли́забет Лейн (); род. 29 октября 1969, Миссури, США) — бывшая американская порноактриса.

Ранние годы 
Родилась в штате Миссури, переехала в Лас-Вегас в начале 1990-х годов. Имеет степень журналистики. До начала работы в индустрии развлечений для взрослых работала балериной и официанткой.

Карьера

Личная жизнь 

Бисексуал, феминистка. Вышла замуж за своего делового партнера Стива Лейна. В сентябре 2004 года она была на третьем триместре беременности со своим первым ребёнком.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте AVN

Активисты вегетарианского движения
Журналистки США
Издатели США
Кинокритики США
Колумнисты
Порноактрисы США
Предприниматели США
Репортёры
Танцовщицы США
Телеведущие США
Тележурналисты США
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы NightMoves
Члены Зала славы XRCO
Эротические фотомодели США